Hurricane Days – debiutancki album śląskiego zespołu alternatywnego Fair Weather Friends, który został wydany przez Warner Music dnia 23 września 2014. Za realizacje nagrań odpowiedzialny był szwedzki dźwiękowiec i producent Haldor Grunberg. Masteringiem płyty zajął się poznański producent Bartosz Szczęsny.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu
 

Albumy Warner Music Poland
Albumy muzyczne wydane w roku 2014